Erlesmühle ist der Name folgender geografischer Objekte

 Erlesmühle (Großheirath), Ortsteil der Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Erlesmühle (Künzell), Mühle auf dem Gebiet der Wüstung Erles im Landkreis Fulda